Nechansky ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Nechansky (1888–1938), österreichischer Kunstgewerbler des Jugendstils
 Friederike Nechansky-Stotz (1904–1993), österreichische Künstlerin
 Jaromír Nechanský (1916–1950), tschechischer Soldat und Spion